Dədəli – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Dədəli – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian
 Dədəli – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian